Suizhong bezeichnet:

 Suizhong (绥中县), Kreis der bezirksfreien Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Suizhong (Großgemeinde) (绥中镇), Großgemeinde des Kreises Suizhong der bezirksfreien Stadt Huludao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Suizhong (Suiling) (绥中乡), Gemeinde des Kreises Suiling der bezirksfreien Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang